Ticino kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Ticino (ort), Córdoba,

Italien och Schweiz 

 Ticino (flod), vattendrag,

Schweiz 

 Ticino, kanton, 

Robotskapade Argentinaförgreningar